Хосе Лопес де Соуза — португальский офицер, сражавшийся во время французского вторжения в Португалию. Будучи в то время полковником, он стал лидером восстания в Ольяне в июне 1808 в Алгарве, что привело к взятию португальцами Фару 19 июня и выводу французской армии из провинции 23 июня. В качестве награды за свои действия 2 октября 1808 года он был повышен до лагерного маршала. После окончания войны, 12 октября 1815 года он был произведён в генерал-лейтенанты, высшее звание офицера португальской армии.

Лидер восстания в Ольяне 

Во время первого французского вторжения в Португалию полковник Хосе Лопес де Соуза был губернатором Вила-Реал-ди-Санту-Антониу. Когда в январе 1808 года Жюно распустил и разоружил португальскую армию, он предпочёл покинуть свой пост, чтобы не служить врагу в наполеоновском португальском легионе. Убежденный патриот, он переехал в Ольян, портовый город в Алгарве, известный своей независимостью. С 16 до 19 июня 1808 года в ответ на провокации французов он организовал местных жителей, которые назначили его главнокомандующим, вооружил их и поднял восстание. В течение трёх дней, несмотря на недостаток вооружения и неопытность своих войск, Лопес де Соуза организовал сопротивление и с помощью капитана Себастьяна Мартинса Местре получил оружие от испанских властей в Аямонте. Развернув интенсивную военную и административную деятельность, он захватил три французские лодки с солдатами и оружием, несколько раз успешно нападал на французские отряды, отбил контрнаступлением противника у моста Кельфес и организовал наблюдение за проливом и прилегающими землями. 19 июня город Ольян был освобождён, и восстание распространилось на Фару и Тавиру. 23 июня французы решили уйти из Алгарве.

Память 
В Ольяне в его честь была названа улица. Он также является главным персонажем сцены на азулежу, расположенной у моря в Ольяне, где изображено начало восстания.

Литература 
 Da Costa Vieira, Carla, Olhão, Junho de 1808. O levantamento contra as tropas francesas através da imprensa e literatura da época, edição Municipio de Olhão, Prémio Nacional de Ensaio Historico, Setembro de 2009, 
 Iria, Alberto, A Invasão de Junot no Algarve (Subsídios para a história da guerra peninsular, 1808—1814), Edição do Autor, Lisboa, 1941. (reimpressão fac-similada: Amadora, Livro Aberto, 2004
 Mendes, António Rosa, «Um documento precioso», in O Manuscrito de João da Rosa (edição actualizada e anotada), Olhão, Câmara Municipal de Olhão, 2008, 
 Mendes, António Rosa, Olhão fez-se a si próprio, Olhão Gente Singular editora, 2008.
 Olivia, Luís de Sequeira, Restauração dos Algarves, ou heróis de Faro e Olhão. Drama histórico em três actos, Lisboa, Impressão Régia, 1809. Versão original — fac-símil e Versão actualizada e anotada
 Oliveira, Francisco Xavier d’Ataíde, Monografia do Concelho de Olhão da Restauração, Porto, 1906 (reimpressão fac-similada: Faro, Algarve em Foco Editora, 1986; existe uma reedição mais recente).
 Rosa, João da, Lembrança para ficar em memória dos valorosos Marítimos deste Lugar de Olhão, do que fizeram na Restauração de Portugal e seu princípio. Casos sucedidos sobre o levantamento que este povo fez contra a nação francesa e como este Lugar de Olhão foi a primeira terra que se levantou no Reino de Portugal…, manuscrito do Livro do Compromisso de Olhão, fls. 196—200. (Alberto IRIA publicou o documento na sua obra A Invasão de Junot no Algarve; existe também a edição actualizada acima citada, que pode ser consultada aqui).

Примечания 

Военные Португалии
Статьи проекта Франция